Valentijn (type reddingboot KNRM), een bepaald type reddingsboot
Valentijn (documentaire), een documentaire van Hetty Nietsch
Valentijn (heilige), een rooms-katholieke heilige
Valentijnsdag, een dag waarop geliefden elkaar extra aandacht geven (jaarlijks op 14 februari)
Valentijn (voornaam), een voornaam
Valentijn (Loo-Lee)

Personen met de achternaam Valentijn
Jahri Valentijn, een Nederlands voetballer
Jos Valentijn, een Nederlandse schaatser
François Valentijn (1666 - 1727), een Nederlandse dominee

Zie ook
Valentine (doorverwijspagina)